Beck är ett svenskt, tyskt, briitiskt och amerikanskt efternamn som 2018 bars av 403 personer i Sverige. Beck förekom som soldatnamn. Beck kan också vara ett förnamn.

Beck som efternamn

Alfabetiskt ordnade
 Aaron  Beck (1921–2021), amerikansk psykiater
 Abraham Beck (aktiv omkring 1700), svensk målare
 Aletta Beck (1667 eller 1678–1750), nederländsk poet
 Andreas Beck (född 1987), tysk fotbollsspelare
 Béatrix Beck (1914–2008), belgisk-fransk författare
 C.C. Beck (1910–1989), amerikansk serietecknare
 Carl Gottlob Beck (1733–1802), tysk företagare
 Chip Beck (född 1956), amerikansk golfspelare
 Christophe Beck (född 1972), kanadensisk filmmusikkompositör
 Conrad Beck (1901–1989), schweizisk kompositör
 David Beck (1621–1656), nederländsk porträttmålare
 Ellen Beck, (1873–1953) dansk konsertsångerska
 Frank Beck (född 1961), västtysk fäktare
 Franz Beck (1814–1888), svensk bokbindare
 Franz Ignaz Beck (1734–1809), tysk violinist och kompositör
 Glenn Beck (född 1964), amerikansk programledare
 Gordon Beck (1936–2011), brittisk jazzpianist
 Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau (1856–1931), österrikisk botaniker
 Hans Beck (1911–1966), norsk backhoppare
 Hans Beck (dansör), dansk balettdansare
 Hans Beck (uppfinnare)  (1929–2009), tysk skapare av playmobil
 Harry Beck (1902–1974), engelsk teknisk ritare
 Heinrich Beck (1760–1803), tysk skådespelare
 Ingamaj Beck (1943–2001), svensk författare
 Inger Jarl Beck (född 1948), svensk socialdemokratisk politiker
 Ivan Bek (1909–1963), serbisk-fransk fotbollsspelare
 Jacob Beck (1566–1622), dansk adelsman
 Jakob Sigismund Beck (1761–1840), tysk filosof
 James Beck (1929–1973), brittisk skådespelare
 James B. Beck (1822–1890), skotsk-amerikansk politiker
 Jeff Beck (1944–2023), brittisk blues/rockgitarrist
 Joachim Beck (död 1572), dansk adelsman
 Jochum Beck (1602–1682), dansk adelsman
 Joe Beck (1945–2008), amerikansk jazzgitarrist
 Johan Beck (1600-talet), ägare till Näsbyholms slott
 Johann Nepomuk Beck (1828–1904), ungersk operasångare, baryton
 Johann Tobias Beck (1804–1878), tysk teolog
 John Beck (född 1943), amerikansk skådespelare
 Józef Beck (1894–1944), polsk militär och politiker
 Julia Beck (1853–1935), svensk bildkonstnär
 Julian Beck (1925–1985), amerikansk teaterregissör och skådespelare
 Jørgen Beck (1914–1991), dansk skådespelare
 Karl Beck (1817–1879), österrikisk poet
 Kent Beck (född 1961), amerikansk programmerare
 Kurt Beck (född 1949), tysk politiker
 Lars Herman Beck (född 1859), amerikansk prästman med svenskt ursprung
 Leonhard Beck (ca. 1480–1542), tysk konstnär och träsnidare
 Leonie Beck (född 1997), tysk simmare
 Lili Bech (även skrivet Beck), (1885–1939), dansk skådespelare
 Ludwig Beck (1880–1944), tysk militär och Hitlermotståndare
 Martina Beck (född 1979), tysk skidskytt
 Mattias Beck (född 1983), svensk ishockeyspelare
 Max Wladimir von Beck (1854–1943), österrikisk politiker
 Michael Beck (skulptör), svensk skulptör
 Michael Beck (född 1949), amerikansk skådespelare
 Michel Beck (1600-talet) , svensk guld- och silversmed
 Mikael Beck (född 1972), svensk militär
 Mike Beck (egentligen Mikael Beckman, född 1959), svensk regissör och journalist
 Ralf Beck (född 1963), svensk skådespelare
 Robert Beck (femkampare) (född 1936), amerikansk femkampare
 Sivert Beck (1566–1623), dansk adelsman
 Steve Beck, amerikansk filmregissör
 Taylor Beck (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
 Thomas Beck (1700-tal), brittisk präst och psalmförfattare 
 Timothy Beck (född 1977), nederländsk löpare
 Ulrich Beck (1944–2015), tysk sociolog
 Victor Beck (1852–1934), svensk bokbindare
 Vilhelm Beck (1829–1901), dansk präst
 Volker Beck (född 1960), tysk politiker
 Volker Beck (friidrottare) (född 1956), östtysk häcklöpare
 William Beck, flera personer
 William Beck (affärsman) (1960–2009), amerikansk affärsman
 William Beck (operasångare) (1870–1925), ungersk operasångare
 William Beck (präst) (1884–1957), brittisk anglikansk kyrkoman
 William Beck (skådespelare), walesisk skådespelare
 William F. Beck (1904–1966), amerikansk luthersk bibelöversättare
 Ö. Fülöp Beck (1873–1945), ungersk skulptör

Idrott 
 Andreas Beck (född 1987), tysk fotbollsspelare
 Chip Beck (född 1956), amerikansk golfspelare
 Mattias Beck (född 1983), svensk ishockeyspelare
 Timothy Beck (född 1977), nederländsk löpare
 Volker Beck (friidrottare) (född 1956), östtysk häcklöpare

Kultur 
 Abraham Beck, svensk konstnär på Gotland
 Béatrix Beck (1914–2008), belgisk-fransk författare
 Conrad Beck (1901–1989), schweizisk kompositör
 C. C. Beck (1910–1989), amerikansk serietecknare
 David Beck (1621–1656), nederländsk porträttmålare
 Ellen Beck, (1873–1953) dansk konsertsångerska
 Frans Beck (1814–1888), svensk bokbindare
 Fülöp Ö. Beck (1873–1945), ungersk skulptör
 Glenn Beck (född 1964), amerikansk programledare
 Gordon Beck (1936–2011), brittisk jazzpianist
 Hans Beck (dansör), dansk balettdansör
 Heinrich Beck (1760–1803), tysk skådespelare
 James Beck (1929–1973), brittisk skådespelare
 Jeff Beck (1944–2023), brittisk blues/rockgitarrist
 Joe Beck (1945–2008), amerikansk jazzgitarrist
 John Beck (född 1943), amerikansk skådespelare
 Julia Beck (1853–1935), svensk bildkonstnär
 Jørgen Beck (1914–1991), dansk skådespelare
 Karl Beck (1817–1879), österrikisk poet
 Lars Herman Beck (född 1859), amerikansk prästman med svenskt ursprung
 Leonhard Beck (ca. 1480–1542), tysk konstnär och träsnidare
 Lili Bech (ibland även skrivet Beck), dansk skådespelerska
 Michael Beck (född 1949), amerikansk skådespelare
 Michel Beck, svensk guldsmed på 1600-talet
 Mike Beck (egentligen Mikael Beckman, född 1959), svensk regissör och journalist
 Thomas Beck, brittisk präst och psalmförfattare (1700-tal)
 William Beck (operasångare), ungersk operasångare

Politik 
 Inger Jarl Beck (född 1948), svensk socialdemokratisk politiker
 James B. Beck (1822–1890), skotsk-amerikansk politiker
 Józef Beck (1894–1944), polsk militär och politiker
 Kurt Beck (född 1949), tysk politiker
 Ludwig Beck (1880–1944), tysk militär och Hitlermotståndare
 Max Wladimir von Beck (1854–1943), österrikisk politiker
 Volker Beck (född 1960), tysk politiker

Vetenskap 
 Aaron Beck f. 1921, amerikansk psykolog
 Jakob Sigismund Beck (1761–1840), tysk filosof
 Johann Tobias Beck (1804–1878), tysk teolog
 Ulrich Beck (född 1944), tysk sociolog

Övriga 
 Carl Gottlob Beck, tysk företagare
 Hans Beck (uppfinnare) (1929–2009), skaparen av playmobil
 Harry Beck (1902–1974), brittisk teknisk ritare och formgivare av Londons tunnelbanekarta
 Jacob Beck (1566–1622), dansk adelsman
 Joachim Beck (död 1572), dansk adelsman
 Jochum Beck (1602–1682), dansk adelsman
 Johan Beck (1600-talet), dansk adelsman
 Kent Beck, programmerare
 Sivert Beck (1566–1623), dansk adelsman
 Vilhelm Beck (1829–1901), dansk präst

Fiktiv person
 Martin Beck, fiktiv polis i en serie svenska kriminalromaner och -filmer
 Martin Beck (filmer)

Dubbelnamn 
 Friedrich von Beck-Rzikowsky (1830–1920), generalöverste i Österrike-Ungern
 Mohammed Beck-Hadjetlaché (död 1929), rysk kosacköverste
 Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck (1856–1931), tysk botanist-Aktorsnamnet Beck

Beck som förnamn 
 Beck Hansen, amerikansk musiker med artistnamnet Beck

Se även 
 Bäck (efternamn)
 Beck-Friis, en adelssläkt
 Beck-Glücksburg
 Holstein-Beck
 Beck & Jung, konstnärssignatur för konstnärerna Holger Bäckström och Bo Ljungberg (konstnär)
 Becke
 Bäcker
 Becker
 Beckermann (Beckerman)
 Baker

Referenser 

 

 
Tyska efternamn
Engelska efternamn
Svenska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Soldatnamn